Bero (dialect), een dialect van het Mesme, gesproken in Tsjaad
Bero (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Bero (geslacht), een geslacht van vissen
Bero (Manyaran), een plaats in de provincie Midden-Java, Indonesië
Bero (Trucuk), een plaats in de provincie Midden-Java, Indonesië
Bero (rivier), een rivier in Angola
Bero (winkelcentrum)